Михаи́л Заха́рченко:
 Захарченко, Михаил Алексеевич (1879—1953) — советский невропатолог, заслуженный деятель науки УзССР.
 Захарченко, Михаил Дмитриевич (1910—1983) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Захарченко, Михаил Фёдорович (род. 1975) — российский футболист, нападающий.